Kruse ou Kruuse est un patronyme d'origine allemande porté notamment par les personnalités suivantes :
 August Kruse, archevêque luthérien russe.
 Brandon Kruse, animateur et dessinateur de bande dessinée américain.
 Christian Kruse (1753-1827), historien allemand (aussi Carsten Kruse).
 Käthe Kruse (1883-), créatrice allemande de poupées.
 Maria Kruse (1908-1945), actrice et ballerine allemande.
 Marlen Kruse (1990-), actrice allemande.
 
 Monika Kruse (1971-), DJ de musique électronique.
 Nancy Kruse (-), réalisatrice, scénariste et animatrice américaine.
 Pamela Kruse (1950-), nageuse américaine.
 Richard Kruse (1983-), escrimeur britannique.
 Robbie Kruse (1988-), footballeur australien.

Toponymie 
 Kruse, village du Monténégro.

Patronymes homophones 
 Urmas Kruuse (1965-), homme politique estonien.